Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одной из номинированных на нее актрис за выдающееся исполнение главной роли в драматическом телесериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 11 февраля 1954 года на 6-ой церемонии награждения премией «Эмми» актрисе Ив Арден за роль Конни Брукс в сериале «Наша мисс Брукс». На первых церемониях награждения премия за лучшую женскую роль вручалась актрисам как телевидения, так и радио. Кроме того, вплоть до 1954 года, ее вручение обуславливалось только фактом выдающихся работ номинированных актрис на телевидении и не было связано с конкретными ролями номинанток. В период с 1954 по 1965 годы премия в данной категории не всегда разделялась по жанровому признаку, и зачастую на нее номинировались актрисы как драматических, так и комедийных телесериалов. С 1966 года на премию стали номинироваться исключительно актрисы драматических телесериалов. Однако в 1970, 1971 и 1972 годах на нее претендовали исполнительницы главных ролей в мини-сериале или фильме, а в 1979, 1980, 1981 и 1992 годах — исполнительницы гостевых ролей в драматическом телесериале (в расположенных ниже таблицах подобные номинанты отмечены специальными значками). За свою историю премия в данной категории сменила несколько наименований, пока в 1975 году на 27-ой церемонии награждения не получила свое современное название.

За все время существования премии ее получили 39 актрис. Актриса Зендая — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль Ру Беннет в сериале «Эйфория». Актрисы Майкл Лернд и Тайн Дейли завоевали большинство наград в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале»; они являются четырёхкратными обладательницами премии. Актриса Анджела Лэнсбери двенадцать раз номинировалась на премию как лучшая актриса в драматическом телесериале; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале».

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в драматическом сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме
 Премия «Спутник» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма

Примечания 

Актриса в драматическом телесериале
Награды актрисам